Алексей Остаев:
 Остаев, Алексей Егорович (1905—1942) — Герой Советского Союза, майор, военный лётчик.
 Остаев, Алексей Викторович  (род. 1973) — советский и российский футболист, играл на позициях полузащитника и нападающего.